Бус може да се односи на:

 Аутобус, превозно средство
 Бус (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел
 Бус (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт
 Бус (Сар), општина у њемачкој савезној држави Сарланд.